Pirkko est un prénom féminin finnois pouvant désigner:

Prénom
 (1923-2012), femme politique finlandaise
, physicienne finlandaise

Pirkko Helenius (née en 1951), athlète finlandaise en saut en longueur
Pirkko Korkee (née en 1927), fondeuse finlandaise
 (1926-2012), sprinteuse olympique finlandaise
 (1922-2005), peintre finlandaise
Pirkko Määttä (née en 1959), fondeuse finlandaise
Pirkko Mannola (née en 1938), chanteuse et actrice finlandaise
Pirkko Mattila (née en 1964), femme politique finlandaise
 (née en 1939), gymnaste olympique finlandaise
 (née en 1936), gymnaste olympique finlandaise
Pirkko Ruohonen-Lerner (née en 1957), femme politique finlandaise
Pirkko Saisio (née en 1949), actrice et réalisatrice finlandaise
 (née en 1942), patineuse de vitesse finlandaise
 (née en 1940), femme politique finlandaise
Pirkko Työläjärvi (née en 1938), femme politique finlandaise
 (née en 1936), designer graphique et héraldiste finlandaise
 (née en 1934), gymnaste olympique finlandaise

Voir aussi

(22105) Pirko, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de prénom
Prénom finlandais